Соревнования по тяжёлой атлетике на  XXIV летних Олимпийских играх в Сеуле проходили с 18 по 28 сентября 1988 года в спортивном комплексе «Olympic Weightlifting Gymnasium». В них приняли участие 226 атлетов из 62 стран. Было установлено 11 новых мировых рекордов.

Этот олимпийский турнир сопровождался серией допинг-скандалов и дисквалификацией призёров. 23 сентября было объявлено, что победившие в легчайшей и лёгкой весовых категориях болгарские атлеты Митко Грыблев и Ангел Генчев уличены в использовании запрещённого препарата Фуросемид, дисквалифицированы и лишены золотых медалей, которые были переданы серебряным призёрам Оксену Мирзояну (СССР) и Йоахиму Кунцу (ГДР). На следующий день сборная Болгария в знак протеста против этого решения снялась с соревнований. 28 сентября был дисквалифицирован и лишён серебряной медали уличённый в использовании анаболического стероида Станозолол призёр в субтяжёлом весе венгр Андор Саньи. Также не прошли допинг-контроль и подверглись дисквалификации не вошедшие в число призёров испанец Фернандо Мариака (до 67,5 кг) и венгр Кальман Ченгери (до 75 кг).

Медалисты

Страны

Результаты 
В скобках указан результат в рывке и толчке.

Мужчины

52 кг

56 кг

60 кг

67,5 кг

75 кг

82,5 кг

90 кг

100 кг

110 кг

св. 110 кг

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1988/WLT/

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Республике Корея
1988 год в тяжёлой атлетике